Чемпіонат Кіпру з футболу 2008—2009 — 70-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 20-й раз став АПОЕЛ.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати 

* - поразка обом командам.

Раунд за 5-8 місця 

Примітки: 
1. Клуб АПОП взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Кіпру 2008—2009.
2. З клубу АПОП було знято 6 очок за невиплату боргів.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2008—2009
Кіпр
Кіпр